Die Saison 1990/91 war die elfte Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde bereits zum sechsten Mal die Schachabteilung des FC Bayern München. Neu aufgestiegen waren die FTG Frankfurt, der Bielefelder SK, der SK König Tegel und Grundig Nürnberg. Um nach der Deutschen Wiedervereinigung die Eingliederung der ostdeutschen Vereine zu ermöglichen, wurde die Anzahl der Absteiger für diese Saison auf fünf erhöht. Frankfurt und Bielefeld konnten die Klasse halten, neben Nürnberg und Tegel stiegen der SK Heidelberg, der Delmenhorster SK und SG Heidelberg-Kirchheim ab. 
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1990/91.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur 1. Bundesliga 1991/92 

Da aufgrund der Wiedervereinigung ausnahmsweise nur zwei Mannschaften aus der 2. Bundesliga aufsteigen durften, bestritten die vier Sieger der Zweitligastaffeln ein Qualifikationsturnier um die beiden Aufstiegsplätze, das vom 31. Mai bis 2. Juni in Regensburg stattfand. Teilnehmer waren die SG Bochum 31 (Sieger der West-Staffel), der SV 1920 Hofheim (Sieger der Südwesr-Staffel), der Hannoversche SK (Sieger der Nord-Staffel) und der SV Fortuna Regensburg (Sieger der Süd-Staffel).
Bochum und Hannover gaben nur im direkten Vergleich ein Unentschieden ab und sicherten sich jeweils durch Siege gegen Hofheim und Regensburg die beiden Aufstiegsplätze.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1990/91
Schachveranstaltung 1990
Schachveranstaltung 1991
Sportsaison 1990/91